Роман Сурнев:
* Сурнев, Роман Александрович (род. 1981) — российский футболист.
 Сурнев, Роман Васильевич (род. 1993) — российский биатлонист.